

Fête 
Noël est une fête traditionnelle occidentale et jour férié dans de nombreux pays de tradition chrétienne. Elle est fêtée le  de manière traditionnelle par les occidentaux et religieuse par les catholiques et les protestants. Elle est fêtée le 7 janvier par les orthodoxes. Pour les chrétiens, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth (voir l'article Nativité spécifique à la conception chrétienne de Noël).

Anthroponyme

Patronyme 

 Alain Noël (1964-), footballeur français ;
 Alexandre Jean Noël (1752-1834), peintre français ;
 Alexis Nicolas Noël (1792-1871), peintre et graveur français, fils d'Alexandre Jean Noël ;
 Alfred Noël (1883-1918), poète normand d'expression normande ;
 Alphonse-Léon Noël (1807-1884), lithographe français ;
  ;
 Annie Noël (1926-2009), actrice française ;
 Benoît Noël (1963-), historien d’art ;
  ;
 Cédric Noël (1959-), acteur français ;
 Christian Noël (1945-), escrimeur français (fleuret), médaillé à plusieurs reprises lors des Jeux olympiques ;
 Clément Noël (1997-), skieur alpin français ;
 Conrad Noel (1869-1942), moine britannique, auteur de The Turbulent Priest of Thaxted, fils de Roden Noel ;
 David Noel (1984-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Dawn Noel (1976-), danseuse et actrice américaine ;
 Dominic Noël (1981-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Édouard Noël (1848-1926), avocat, auteur dramatique français ;
 Émile Noël (1922-1996), haut fonctionnaire européen, de nationalité française, secrétaire général de la Commission de la Communauté économique européenne ;
 Ernest Noël (1847-1930), homme politique français ;
 Étienne Noël (1581-1659), jésuite, théologien catholique et grammairien français ;
 Eugène Noël (1816-1899), journaliste et écrivain normand ;
 Fabrice Noël (1985-), footballeur haïtien ;
 Faustine Noël (1993-), joueuse de badminton française ;
 Francine Noël (1945-), écrivaine québécoise, professeure au département de théâtre de l'Université du Québec à Montréal ;
  ;
Gaëtan Noël (1920-1996), acteur français de cinéma ;
  ;
 Henri Noël (1937-2020), footballeur et entraîneur français ;
 Hippolyte Noël (1828-1894), peintre et dessinateur français ;
 Hubert Noël (1924-1987), acteur français ;
 Iván Noel (1968-2021), réalisateur espagnol ;
  ;
 James Noël (1978-), écrivain haïtien ;
 Jean-Baptiste Noël (1727-1793), député des Vosges à la Convention nationale, il se récusa lors du procès de Louis XVI ;
 Jean-Guy Noël (1945-), cinéaste et écrivain québécois ;
 Jean-Paul Noël (1957-), footballeur français ;
  ;
 Julien Noël Costantin (1857-1936), botaniste et mycologue français ;
 Laurent Noël (1920-2022), homme d'Église canadien, évêque de Trois-Rivières de 1975 à 1996 ;
 Laurent-Victor Noël (1823-1891), homme politique français ;
  ;
 Lévi Noël (-2016), prêtre catholique canadien pédophile ;
 Lionel Noël (1961-), écrivain québécois d'origine belge, auteur de roman policier historique ;
 Louis Noël (1839-1925), sculpteur français ;
 Louis Noël (1872-1939), aviateur français ;
 Luc Noël (1959-), présentateur d'un magazine de jardinage à la télévision belge ;
 Magali Noël (1932-2015), actrice et chanteuse française ;
 Marjorie Noël (1945-2000), chanteuse française qui représenta Monaco au Concours Eurovision de la chanson 1965 ;
 Matthieu Noël (1982-), humoriste français ;
  ;
 Nicolas Noël-Agnès (1794-1866), homme politique français, député-maire de Cherbourg ;
  (1880-1944), général français ;
 Paolo Noël (1929-2022), chanteur de charme québécois ;
  ;
 René Noël (1907-1987), homme politique belge ;
 Roden Noel (1834-1894), poète britannique, père de Conrad Noel ;
 Roger Noël (1955-), personnalité libertaire belge, plus connu sous le surnom de Babar ;
  ;
 Sterling Noel (1903-1984), écrivain américain, auteur de roman policier et de science-fiction ;
 Susan Noel (1912-1991), joueuse britannique de squash ;
 Suzanne Noël (1878-1954), médecin française ;
 Théodore Noël (1853-1937), joueur de cabrette et compositeur de musique folklorique limousine ;
 Thomas Noel (1704-1788), homme politique britannique ;
 Xavier Noël (1976-), boxeur français.

Pseudonyme 

 Noël, un chartreux du milieu du , élu évêque de Grenoble ;
 Marie Noël (1883-1967), poète et écrivain française ;
 Noël-Noël (1897-1989), compositeur-interprète, acteur, scénariste et réalisateur français ;
 Papa Noël (1940-), chanteur et guitariste congolais.

Personnage de fiction 
 Roger Noël, personnage de fiction du premier roman Langelot agent secret de la série Langelot.

Prénom 
 Noël est un prénom masculin français, dont le féminin est Noëlle. Il est fêté le 25 décembre. Il existe les variantes féminines Noéla, Noèle, Noéli, Noélia, Noélie, Noéline, Noélise, Noëlla, Noëlle, Noëllia, Noëllie, Noëllise, Noëlly, Noély, Noélyne et Noélyse.

Toponyme 

 Noel, ville du Missouri aux États-Unis ;
 Noël, localité de la Nouvelle-Écosse, au Canada, fondée par les Acadiens ;
 Castel Noël, château sur la commune française de Brommat, dans le nord du département de l’Aveyron ;
 Port-Noël, nom alternatif de Port-Christmas, dans les îles Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises).

Culture

Œuvres 

Musique
 Noël, mélodie d'Augusta Holmès (1884) ;
 Noël, album de Joan Baez (1966) ;
 Noël, album de Mitsou (1995) ;

Cinéma et télévision
 Noël, film de 2004 ;
 Noël, épisode de la deuxième saison de la série télévisée À la Maison-Blanche ;

Littérature
 Noël, nouvelle de Jean Giono parue en 1960.

Autres 
Noel ou noël peut aussi désigner :
 noël ou chant de Noël, chant (chrétien ou profane) que l'on chante au moment de la fête de Noël.
 , groupe coréen de R&B ;

Sigle 

NOEL est un sigle qui peut désigner :
 no observed effect level, (en français, dose sans effet observable), unité de mesure en toxicologie et radiotoxicologie.

Autres 
 
 
 
 (1563) Noël, astéroïde
 Noel, biscuiterie colombienne
 Madame Jean Noël, cultivar de rosier obtenu en 1939
 Liste de films de Noël

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Patronyme français
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom